(1790-1865), avocat et homme politique au Panama
 , né en 1948, diplomate mexicain, d'origine libanaise 
 Carmen de Icaza (1899-1979), écrivain espagnol
 Jorge Icaza (1906-1978), écrivain équatorien
 Miguel de Icaza (né en 1972, programmeur mexicain (meneur du projet GNOME)

Homonymie de patronyme